Eagle Point ist der Name geografischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Eagle Point (Alabama)
 Eagle Point (Arizona) ist auch eine Felsformation im Grand Canyon
 Eagle Point (Illinois)
 Eagle Point (Indiana)
 Eagle Point (Iowa)
 Eagle Point (Michigan)
 Eagle Point (New York)
 Eagle Point (Oregon)
 Eagle Point (Pennsylvania)
 Eagle Point (Tennessee)
 Eagle Point (Wisconsin), im Chippewa County
 Eagle Point (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Eagle Point Park, Iowa

in anderen Ländern:
 Eagle Point (Victoria), Weiler im Bundesstaat Victoria, Australien

Siehe auch:
 Eagle Point Township